Shafer  puede referirse a:

Lugares 

 Shafer, un municipio en Minesota.
 Shafer, una ciudad en Minesota.

Personas 

 John Adolph Shafer, un botánico estadounidense.